Créée en 1921, reconnue d'utilité publique en 1927, l'Union des œuvres françaises de saint Vincent de Paul a pour but 

Son siège social est à Paris .

Notes et références

Liens externes 
 

Association ou organisme lié au catholicisme
Aide humanitaire
Pauvreté en France
Précarité
Association française reconnue d'utilité publique
Association ou organisme caritatif français
Association fondée en 1921
Association ou organisme fondé sous la Troisième République
Association ou organisme ayant son siège à Paris